Porecatu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Porecatu (ort), Paraná, 
 Porecatu (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar